Le premier gouvernement Pierre-Étienne Flandin a duré du  au . Le 30 mai 1935, la chambre des députés refusent de voter les pleins pouvoirs financiers demandés par le Gouvernement.

Composition

Politique menée
Le décret du ministre du travail radical socialiste Paul jacquier le 6 février 1935 limite l'emploi de la main-d'œuvre étrangère dans certains métiers : hôtellerie restauration, BTP, industrie du papier et du carton, conducteur de machine, ouvrier spécialisé, employé de bureau, électricien, employé du gaz… dans certains départements Oise, Somme, Seine, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne, Isère… En Charente inférieure, Gironde, Landes, Loire inférieure, dans les établissements (hôtel, restaurant) occupant plus de 40 ouvriers et employés, la proportion maximum d'étrangers est fixée à 10 %. Dans les plus petits établissements, c'est 15%. Dans la Somme, c'est 5 % pour les techniciens ou ingénieurs de chantiers. Dans l'Isère c'est 20 % pour les manœuvres. (source journal officiel, 6 février 1935, page 1614-1617)

Annexes

Articles connexes 
 Années 1930 en France

Flandin 1
1934 en France
Novembre 1934